Mayak peut désigner :
 Mayak, un village de la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun ;
 Mayak, le complexe nucléaire Mayak en Russie.